Saint-Orens kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Orens, Gers, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Saint-Orens-de-Gameville, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Orens-Pouy-Petit, departementet Gers i regionen Occitanien,